Ernest Ansermet (1883-1969), musicologue et chef d'orchestre suisse ;
 Auguste Ansermet (1886-1976), ingénieur géomètre et enseignant vaudois ;
 Michel Ansermet (* 1965), tireur au pistolet suisse.

Ansermet